

Persone 
 Alex Ruoff – cestista statunitense
 Arno Ruoff – linguista tedesco
 Paul Ruoff – calciatore e arbitro di calcio svizzero
 Richard Ruoff – generale tedesco durante la seconda guerra mondiale
 Rodney S. Ruoff – chimico statunitense